«Массачусетс» (BB-59) () — третий линейный корабль США типа «Саут Дакота».

«Массачусетс», прозванный «Большая Меми», был линкором построенным во время Второй мировой войны. «Массачусетс» — седьмой корабль военно-морского флота США, названный в честь шестого штата и один из двух линкоров класса «Саут Дакота», превращённых в корабль — музей. «Массачусетс» известен тем, что совершил последние 16 выстрелов 406-миллиметровыми снарядами во время Второй мировой войны.
Во время Второй мировой войны «Массачусетс» первоначально входил в Атлантический Флот, участвовал в операции «Факел», во время которой обменялся выстрелами с французским линкором «Жан Бар». Перейдя на Тихоокеанский флот в 1943 году, «Массачусетс» участвовал в кампании на Соломоновых островах, и на Филиппинах, принял участие в Сражении в Заливе Лейте. В 1945 «Массачусетс» в числе нескольких линкоров, обстреливал цели на острове Хонсю. После окончания Второй мировой войны, вернувшись в США, «Массачусетс» участвовал в учениях у американского побережья и был повторно переведён в состав Атлантического флота. Линкор «Массачусетс» был выведен в резерв в 1947 году, и находился на хранении в Норфолке, штат Вирджиния, пока не был окончательно исключён из Регистра Военных кораблей в 1962 году.

Чтобы спасти линкор от утилизации, граждане Массачусетса собрали средства для передачи линкора в Мемориальный Комитет Массачусетса, и в 1965 военно-морской флот передал линкор комитету. «Массачусетс» отбуксировали в Бухту Линкора, в городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс. 14 августа 1965 года линкор был открыт для посещения в качестве корабля — музея.

Ссылки 
 Battleship Cove museum site
 
 Maritimequest USS Massachusetts BB-59 Photo Gallery
 USS Massachusetts Photos on board the battleship USS Massachusetts (BB-59) in Fall River, Massachusetts
 Maritime History of Massachusetts, a National Park Service Discover Our Shared Heritage Travel Itinerary
 

Линейные корабли типа «Саут Дакота»